Le classement du championnat de Suède de football toutes saisons confondues est tenu par la Fédération suédoise de football sous le nom . Il additionne les résultats de toutes les saisons du championnat depuis sa création en 1924-1925.

Classement (1924-2019)

Références